Richard Earl Korf (Genève, 7 december 1956) is een Amerikaans theoretisch informaticus en professor aan de Universiteit van Californië. In 1977 behaalde hij zijn B.S. aan M.I.T. en in 1980, resp. 1983 behaalde hij zijn M.Sc. en zijn PhD aan de Carnegie Mellon University.

Tot zijn voornaamste onderzoeksgebieden behoort onder andere het optimaliseren van "Packing Problems".

Amerikaans informaticus